Di seguito una lista di asteroidi dal numero 203001 al 204000 con data di scoperta e scopritore.

203001-203100 

|-
| 203001 - ||  || 3 novembre 1999 || CSS
|-
| 203002 - ||  || 9 novembre 1999 || LONEOS
|-
| 203003 - ||  || 9 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 203004 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 203005 - ||  || 13 novembre 1999 || LONEOS
|-
| 203006 - ||  || 29 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 203007 - ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 203008 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 203009 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 203010 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 203011 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 203012 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 203013 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 203014 - ||  || 2 dicembre 1999 || LONEOS
|-
| 203015 - ||  || 19 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 203016 - ||  || 28 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 203017 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 203018 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 203019 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 203020 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 203021 - ||  || 8 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 203022 - ||  || 7 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 203023 - ||  || 4 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 203024 - ||  || 5 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 203025 - ||  || 12 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 203026 - ||  || 12 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 203027 - ||  || 7 gennaio 2000 || LONEOS
|-
| 203028 - ||  || 7 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 203029 - || 2000 BR || 28 gennaio 2000 || Comba, P. G.
|-
| 203030 - ||  || 27 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 203031 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 203032 - ||  || 26 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 203033 - ||  || 29 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 203034 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 203035 - ||  || 3 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 203036 - ||  || 5 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 203037 - ||  || 8 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 203038 - ||  || 8 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 203039 - ||  || 26 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 203040 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 203041 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 203042 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 203043 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 203044 - ||  || 26 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 203045 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 203046 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 203047 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 203048 - ||  || 8 marzo 2000 || NEAT
|-
| 203049 - ||  || 9 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 203050 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 203051 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 203052 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 203053 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 203054 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 203055 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 203056 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 203057 - ||  || 6 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 203058 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 203059 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 203060 - ||  || 27 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 203061 - ||  || 9 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 203062 - ||  || 26 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 203063 - ||  || 27 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 203064 - ||  || 6 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 203065 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 203066 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203067 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203068 - ||  || 2 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203069 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203070 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203071 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203072 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203073 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203074 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203075 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203076 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203077 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203078 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203079 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203080 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203081 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203082 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203083 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203084 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203085 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203086 - ||  || 28 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203087 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203088 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203089 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203090 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203091 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 203092 - ||  || 21 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 203093 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203094 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203095 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203096 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203097 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203098 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 203099 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203100 - ||  || 4 settembre 2000 || LONEOS
|}

203101-203200 

|-
| 203101 - ||  || 4 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 203102 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 203103 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203104 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203105 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203106 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203107 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203108 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203109 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203110 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203111 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203112 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203113 - ||  || 19 settembre 2000 || NEAT
|-
| 203114 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203115 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203116 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203117 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203118 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203119 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203120 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203121 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203122 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203123 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203124 - ||  || 21 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203125 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203126 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203127 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203128 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203129 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203130 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203131 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 203132 - ||  || 30 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 203133 - ||  || 25 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 203134 - ||  || 2 ottobre 2000 || Collins, M., Sipe, R.
|-
| 203135 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 203136 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 203137 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 203138 - ||  || 2 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 203139 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 203140 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 203141 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 203142 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 203143 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 203144 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 203145 - ||  || 31 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 203146 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 203147 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 203148 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 203149 - ||  || 2 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 203150 - ||  || 22 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 203151 - ||  || 22 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 203152 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 203153 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 203154 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 203155 - ||  || 26 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 203156 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 203157 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 203158 - ||  || 20 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 203159 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 203160 - ||  || 28 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 203161 - ||  || 24 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 203162 - ||  || 27 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 203163 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 203164 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 203165 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 203166 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 203167 - ||  || 7 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 203168 - ||  || 7 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 203169 - ||  || 23 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 203170 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 203171 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 203172 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 203173 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 203174 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 203175 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 203176 - ||  || 31 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 203177 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 203178 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 203179 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 203180 - ||  || 19 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 203181 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 203182 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 203183 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 203184 - ||  || 19 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 203185 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 203186 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 203187 - || 2001 CK || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 203188 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 203189 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 203190 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 203191 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 203192 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 203193 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 203194 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 203195 - ||  || 14 febbraio 2001 || Bickel, W.
|-
| 203196 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 203197 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 203198 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 203199 - ||  || 16 febbraio 2001 || Crni Vrh
|-
| 203200 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|}

203201-203300 

|-
| 203201 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 203202 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 203203 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 203204 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 203205 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 203206 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 203207 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 203208 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 203209 - ||  || 17 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 203210 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 203211 - ||  || 21 febbraio 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 203212 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 203213 - ||  || 2 marzo 2001 || NEAT
|-
| 203214 - ||  || 13 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 203215 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 203216 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 203217 - ||  || 21 marzo 2001 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 203218 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 203219 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 203220 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 203221 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 203222 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 203223 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 203224 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 203225 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 203226 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 203227 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 203228 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 203229 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 203230 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 203231 - ||  || 25 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 203232 - ||  || 15 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 203233 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 203234 - ||  || 22 aprile 2001 || NEAT
|-
| 203235 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 203236 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 203237 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 203238 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 203239 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 203240 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 203241 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 203242 - ||  || 24 luglio 2001 || Comba, P. G.
|-
| 203243 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 203244 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 203245 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 203246 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 203247 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 203248 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 203249 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 203250 - ||  || 22 agosto 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 203251 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 203252 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 203253 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 203254 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 203255 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 203256 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 203257 - ||  || 27 agosto 2001 || Kušnirák, P.
|-
| 203258 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 203259 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 203260 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 203261 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 203262 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 203263 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 203264 - ||  || 24 agosto 2001 || Tucker, R. A.
|-
| 203265 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 203266 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 203267 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 203268 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 203269 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 203270 - ||  || 23 agosto 2001 || NEAT
|-
| 203271 - ||  || 9 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 203272 - ||  || 10 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 203273 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203274 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203275 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203276 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203277 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203278 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203279 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203280 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 203281 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203282 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203283 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203284 - ||  || 9 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 203285 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 203286 - ||  || 17 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 203287 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203288 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203289 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203290 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203291 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203292 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 203293 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203294 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203295 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203296 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203297 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203298 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203299 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203300 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|}

203301-203400 

|-
| 203301 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203302 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203303 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203304 - ||  || 25 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 203305 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 203306 - ||  || 17 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 203307 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203308 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 203309 - ||  || 17 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 203310 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203311 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203312 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203313 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203314 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203315 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203316 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203317 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203318 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203319 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203320 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203321 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203322 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203323 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203324 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203325 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 203326 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 203327 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203328 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203329 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203330 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203331 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203332 - ||  || 11 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 203333 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 203334 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 203335 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203336 - ||  || 21 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 203337 - ||  || 25 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 203338 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203339 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203340 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203341 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203342 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203343 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203344 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203345 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203346 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203347 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203348 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 203349 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 203350 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 203351 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 203352 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 203353 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 203354 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 203355 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 203356 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 203357 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 203358 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 203359 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 203360 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 203361 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 203362 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 203363 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 203364 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 203365 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 203366 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 203367 - ||  || 19 novembre 2001 || Kobayashi, T.
|-
| 203368 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 203369 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 203370 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 203371 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 203372 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 203373 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 203374 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203375 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203376 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203377 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203378 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203379 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203380 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203381 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203382 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203383 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203384 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203385 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203386 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203387 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203388 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 203389 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203390 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203391 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203392 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203393 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203394 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203395 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203396 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203397 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203398 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203399 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203400 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|}

203401-203500 

|-
| 203401 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203402 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203403 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203404 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203405 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203406 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203407 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203408 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203409 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203410 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203411 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203412 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203413 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203414 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203415 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203416 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203417 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203418 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203419 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203420 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203421 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203422 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203423 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203424 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203425 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203426 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203427 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203428 - ||  || 14 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 203429 - ||  || 14 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 203430 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203431 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203432 - ||  || 20 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203433 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 203434 - ||  || 17 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 203435 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203436 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203437 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203438 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203439 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203440 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203441 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203442 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203443 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203444 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203445 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203446 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203447 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203448 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203449 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203450 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203451 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203452 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 203453 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 203454 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 203455 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 203456 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203457 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203458 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203459 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203460 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203461 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203462 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203463 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203464 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203465 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 203466 - ||  || 18 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 203467 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 203468 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 203469 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 203470 - || 2002 AU || 6 gennaio 2002 || Roe, J. M.
|-
| 203471 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203472 - ||  || 12 gennaio 2002 || Eskridge
|-
| 203473 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203474 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 203475 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203476 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 203477 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203478 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203479 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203480 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203481 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203482 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203483 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203484 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203485 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203486 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203487 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203488 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203489 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203490 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203491 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203492 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203493 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203494 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203495 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203496 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203497 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203498 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203499 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203500 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|}

203501-203600 

|-
| 203501 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203502 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203503 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203504 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203505 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 203506 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 203507 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203508 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203509 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203510 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203511 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203512 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203513 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203514 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203515 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203516 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203517 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203518 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203519 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203520 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203521 - ||  || 6 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 203522 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203523 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203524 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203525 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203526 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203527 - ||  || 22 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203528 - ||  || 22 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203529 - ||  || 22 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 203530 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 203531 - ||  || 6 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 203532 - ||  || 8 febbraio 2002 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 203533 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203534 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203535 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 203536 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 203537 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203538 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203539 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 203540 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 203541 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 203542 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203543 - ||  || 13 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 203544 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203545 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203546 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203547 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203548 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203549 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203550 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203551 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203552 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203553 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203554 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203555 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203556 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203557 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203558 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203559 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203560 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203561 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203562 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203563 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203564 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203565 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203566 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203567 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203568 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203569 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203570 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203571 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203572 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203573 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203574 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203575 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203576 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203577 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203578 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203579 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203580 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203581 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203582 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203583 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203584 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203585 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203586 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203587 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 203588 - ||  || 5 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 203589 - ||  || 5 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 203590 - ||  || 9 febbraio 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 203591 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 203592 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 203593 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 203594 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203595 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203596 - ||  || 12 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203597 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203598 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 203599 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 203600 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|}

203601-203700 

|-
| 203601 - ||  || 19 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 203602 Danjoyce || 2002 ED || 4 marzo 2002 || Stevens, B. L.
|-
| 203603 - ||  || 9 marzo 2002 || Bohyunsan
|-
| 203604 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 203605 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 203606 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 203607 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 203608 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 203609 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 203610 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 203611 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 203612 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 203613 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 203614 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 203615 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 203616 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 203617 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 203618 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 203619 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 203620 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 203621 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 203622 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 203623 - || 2002 FU || 18 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 203624 - ||  || 20 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 203625 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 203626 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 203627 - ||  || 18 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 203628 - ||  || 19 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 203629 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 203630 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 203631 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 203632 - ||  || 30 marzo 2002 || NEAT
|-
| 203633 - ||  || 30 marzo 2002 || NEAT
|-
| 203634 - ||  || 6 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 203635 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 203636 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 203637 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 203638 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 203639 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 203640 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 203641 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 203642 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 203643 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 203644 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 203645 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 203646 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 203647 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 203648 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 203649 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 203650 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 203651 - ||  || 14 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 203652 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 203653 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 203654 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 203655 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 203656 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 203657 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 203658 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 203659 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 203660 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 203661 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 203662 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 203663 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 203664 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 203665 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 203666 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 203667 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 203668 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 203669 - ||  || 15 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 203670 - ||  || 5 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 203671 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 203672 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 203673 - ||  || 15 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 203674 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 203675 - || 2002 LH || 1 giugno 2002 || NEAT
|-
| 203676 - ||  || 1 giugno 2002 || NEAT
|-
| 203677 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 203678 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 203679 - || 2002 MK || 16 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 203680 - ||  || 10 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 203681 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 203682 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 203683 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 203684 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 203685 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 203686 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 203687 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 203688 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 203689 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 203690 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 203691 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 203692 - ||  || 8 luglio 2002 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 203693 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 203694 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 203695 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 203696 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 203697 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 203698 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 203699 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 203700 - ||  || 17 luglio 2002 || NEAT
|}

203701-203800 

|-
| 203701 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203702 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203703 - ||  || 6 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 203704 - ||  || 5 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 203705 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203706 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203707 - ||  || 12 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203708 - ||  || 15 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 203709 - ||  || 14 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 203710 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 203711 - ||  || 15 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 203712 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 203713 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 203714 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 203715 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 203716 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 203717 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203718 - ||  || 13 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 203719 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203720 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203721 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203722 - ||  || 17 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 203723 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203724 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203725 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203726 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203727 - ||  || 30 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 203728 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 203729 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 203730 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 203731 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203732 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203733 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203734 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203735 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203736 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203737 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203738 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203739 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203740 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203741 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203742 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203743 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203744 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 203745 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 203746 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 203747 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 203748 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 203749 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 203750 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 203751 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 203752 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 203753 - ||  || 2 settembre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 203754 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203755 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203756 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203757 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203758 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203759 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203760 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203761 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203762 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 203763 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203764 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203765 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203766 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203767 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203768 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203769 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203770 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203771 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 203772 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203773 Magyarics ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203774 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203775 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203776 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203777 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 203778 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203779 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203780 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203781 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 203782 - || 2002 TU || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 203783 - || 2002 TZ || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 203784 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 203785 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 203786 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 203787 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203788 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203789 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203790 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203791 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 203792 - ||  || 7 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 203793 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 203794 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 203795 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 203796 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203797 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203798 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203799 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 203800 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|}

203801-203900 

|-
| 203801 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 203802 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 203803 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 203804 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 203805 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 203806 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 203807 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203808 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203809 - ||  || 11 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 203810 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203811 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203812 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203813 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203814 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203815 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203816 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203817 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203818 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203819 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203820 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 203821 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203822 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203823 Zdanavicius ||  || 5 ottobre 2002 || Cernis, K.
|-
| 203824 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 203825 - ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 203826 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 203827 - ||  || 28 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203828 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 203829 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 203830 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 203831 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 203832 - ||  || 30 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 203833 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 203834 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 203835 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 203836 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 203837 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 203838 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 203839 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 203840 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 203841 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 203842 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 203843 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 203844 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 203845 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 203846 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 203847 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 203848 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 203849 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 203850 - ||  || 11 novembre 2002 || NEAT
|-
| 203851 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 203852 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 203853 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 203854 - ||  || 12 novembre 2002 || NEAT
|-
| 203855 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 203856 - ||  || 14 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 203857 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 203858 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 203859 - ||  || 15 novembre 2002 || NEAT
|-
| 203860 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 203861 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 203862 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 203863 - ||  || 27 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 203864 - ||  || 30 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 203865 - ||  || 16 novembre 2002 || NEAT
|-
| 203866 - || 2002 XF || 1 dicembre 2002 || Ball, L.
|-
| 203867 - || 2002 XZ || 1 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 203868 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 203869 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 203870 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 203871 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 203872 - ||  || 9 dicembre 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 203873 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 203874 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 203875 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 203876 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 203877 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 203878 - ||  || 28 dicembre 2002 || Clingan, R.
|-
| 203879 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 203880 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 203881 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 203882 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 203883 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 203884 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 203885 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 203886 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 203887 - ||  || 23 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 203888 - ||  || 6 marzo 2003 || NEAT
|-
| 203889 - ||  || 10 marzo 2003 || Campo Imperatore
|-
| 203890 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 203891 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 203892 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 203893 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 203894 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 203895 - ||  || 26 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 203896 - ||  || 8 aprile 2003 || NEAT
|-
| 203897 - || 2003 HD || 21 aprile 2003 || Siding Spring
|-
| 203898 - ||  || 25 aprile 2003 || CINEOS
|-
| 203899 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 203900 - ||  || 24 aprile 2003 || CINEOS
|}

203901-204000 

|-
| 203901 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 203902 - ||  || 26 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 203903 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 203904 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 203905 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 203906 - ||  || 29 aprile 2003 || NEAT
|-
| 203907 - ||  || 30 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 203908 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 203909 - ||  || 29 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 203910 - ||  || 30 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 203911 - ||  || 2 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 203912 - ||  || 9 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 203913 - ||  || 22 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 203914 - ||  || 28 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 203915 - ||  || 22 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 203916 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 203917 - ||  || 22 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 203918 - ||  || 25 luglio 2003 || NEAT
|-
| 203919 - ||  || 27 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 203920 - ||  || 27 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 203921 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 203922 - ||  || 29 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 203923 - ||  || 31 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 203924 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 203925 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 203926 - ||  || 30 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 203927 - ||  || 3 agosto 2003 || Riffle, J., Yeung, W. K. Y.
|-
| 203928 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 203929 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 203930 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 203931 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 203932 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 203933 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 203934 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 203935 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 203936 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 203937 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 203938 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 203939 - ||  || 26 agosto 2003 || Mikuž, H.
|-
| 203940 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 203941 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 203942 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 203943 - ||  || 30 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 203944 - ||  || 31 agosto 2003 || NEAT
|-
| 203945 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 203946 - ||  || 3 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 203947 - ||  || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 203948 - ||  || 13 settembre 2003 || NEAT
|-
| 203949 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 203950 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 203951 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 203952 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 203953 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 203954 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 203955 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 203956 - ||  || 17 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 203957 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 203958 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 203959 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 203960 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 203961 - ||  || 18 settembre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 203962 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 203963 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 203964 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 203965 - ||  || 18 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 203966 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 203967 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 203968 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 203969 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 203970 - ||  || 20 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 203971 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 203972 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 203973 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 203974 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 203975 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 203976 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 203977 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 203978 - ||  || 28 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 203979 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 203980 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 203981 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 203982 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 203983 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 203984 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 203985 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 203986 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 203987 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 203988 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 203989 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 203990 - ||  || 30 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 203991 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 203992 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 203993 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 203994 - ||  || 1 ottobre 2003 || Kessel, J. W.
|-
| 203995 - ||  || 14 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 203996 - ||  || 14 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 203997 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 203998 - ||  || 14 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 203999 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 204000 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0203001